Cibunut kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Ci Bunut (vattendrag i Indonesien, Jawa Barat, lat -7,04, long 106,60), 
 Desa Cibunut, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar